Els liliòpsids (Liliopsida), lílids (Liliidae), monocotiledònies (Monocotyledoneae) o monocots, són plantes angiospermes amb un sol cotiledó.

Una de les famílies més importants de monocotiledònies són les Poaceae o gramínies, i entre elles, les més utilitzades per la humanitat són els cereals, la pastura i les canyes.

Des del punt de vista sistemàtic, avui en dia hi ha dues classificacions taxonòmiques que predominen: el clàssic sistema de Cronquist, que encara s'utilitza amb freqüència, i el més recent de l'APG II (Angiosperm Phylogeny Group), que tot just s'està edificant. Els liliòpsids són un clade o grup monofilètic dins aquest sistema APG II de classificació de les angiospermes del 2003, mentre que dins del sistema de Cronquist són una classe.

Referències